Б'янвілле́-о-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північ від Парижа, 65 км на південний захід від Лілля, 18 км на південний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 260 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 648,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Б'янвілле-о-Буа Офіційний сайт муніципалітету 

 Б'янвілле-о-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Б'янвілле-о-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале